FDS puede referirse a:

Empresas 
 FDS, siglas en NYSE de la compañía estadounidense de datos FactSet Research Systems Inc.
 FDS, Federated Department Stores, ahora Macy's, comercio estadounidense.
 FDS, Ferrovie della Sardegna, Ferrocarriles de Cerdeña, compañía ferroviaria de Cerdeña.
 FDS, Fundación Duques de Soria, institución cultural sin ánimo de lucro, con sede en la ciudad de Soria, Castilla y León, España.

Política 
 FDS, Frente Democrática Social, Frente Democrático Social, partido político en Guinea-Bisáu.
 FDS, Federazione della Sinistra, Federación de la Izquierda, coalición política en Italia.
 FdS, Forza del Sud, Fuerza del Sur,  antiguo partido político italiano liberal-conservador con sede en Sicilia.
 FDS, Frente Democrático Salvadoreño, organización política activa durante la guerra civil de El Salvador.
 FDS, Front Démocratique Sankariste, Frente Democrático Sankarista, partido político en Burkina Faso.
 FDS, Fuerzas Democráticas Sirias, alianza militar de milicias que participan en la Guerra Civil Siria.

Otros 
 FDS, Famicom Disk System, consola de videojuegos.
 FDS, Ficha de Datos de Seguridad,  documento que indica las particularidades y propiedades de una determinada sustancia.
 FDS, Flexor Digitorum Superficialis (a veces, Flexor Digitorum Sublimis), músculo flexor común superficial de los dedos de la mano.
 FDS, Flight Data Subsystem, Subsistema de Datos de Vuelo en el Programa Voyager.
 FDS,  matrícula automovilística de Freudenstadt, Alemania.

Siglas